Schipperskwartier (Antwerpen)
 Schipperskwartier, een deel van de wijk Laakhavens in Den Haag
 Schipperskwartier (film)  een film uit 1953